Mirror Mirror () может означать:

Музыка

Альбомы 
 Mirror Mirror — альбом 10cc (1995)
 Mirror Mirror — альбом Twiztid (2002)

Синглы 
 «Mirror Mirror» — песня Дайаны Росс (1981)
 «Mirror Mirror» — песня  (1991)
 «Mirror Mirror» — песня  (1991)
 «Mirror Mirror» — песня Blind Guardian (1998)
 «Mirror Mirror» — песня M2M (2000)
 «Mirror, Mirror (Look into My Eyes)» — песня Def Leppard c альбома High ’n’ Dry (1981)
 «Mirror Mirror» — песня Candlemass с альбома Ancient Dreams (1988)
 «Mirror Mirror» — песня Helloween с альбома The Dark Ride (2000)
 «Elizabeth: I — Mirror Mirror» — песня Kamelot с альбома Karma (2001)

Фильмы и сериалы 
 «Зеркало, зеркало» — четвёртая серия второго сезона американского телесериала «Звёздный путь»
 «Зеркало» — американский кинофильм (оригинальное название — «Mirror Mirror»; 1990)
 «Зеркало, зеркало» — телесериал (оригинальное название — «Mirror Mirror»; 1995)
 «Белоснежка: Месть гномов» — американский кинофильм (оригинальное название — «Mirror Mirror»; 2012)
